Cot Kumbang (Kuala), een plaats in Indonesië
Cot Kumbang (Baktiya), een plaats in Indonesië
Cot Kumbang (Seunagan), een plaats in Indonesië